Leonid Mijailovich Osyka () (Kiev, 8 de marzo de 1940 – 16 de septiembre de 2001) fue un director de cine, productor y guionista ucraniano.

Filmografía (selección)
1965 - The One Who Goes Into the Sea ("Та, що входить у море")
1968 - La cruz de piedra ("Камінний хрест")
1968 - Who return, will love to the end ("Хто повернеться — долюбить")
1971 - Zakhar Berkut ("Заxap Бepкут")
1976 - The Disturbed Month of September ("Тривожний місяць вересень")
1978 - Sea ("Море")
1985 - Earth-reaching bowing ("Вклонися до землі")
1987 - Enter, the suffered ones ("Увійдіть, стражденні!")
1991 - Gift on Birthday ("Подарунок на іменини")
1993 - Hetman's Regalia ("Гетьманські клейноди")

Referencias

Enlaces externos

Nacidos en Kiev
Directores de cine de Ucrania
Productores de cine de Ucrania
Guionistas de cine de Ucrania